Metacnemis är ett släkte av trollsländor. Metacnemis ingår i familjen flodflicksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Flodflicksländor
Metacnemis